Le festival Rolling Saône est un festival de musique qui se déroule à Gray en Bourgogne-Franche-Comté, à équidistance des villes de Besançon, Dijon, Dole, Langres et Vesoul.

La première édition s'est tenue en 2007 avec l'association Rolling Saône et la commune de Gray. La philosophie du festival est de permettre à des artistes régionaux de faire découvrir leurs univers musicaux en s'appuyant sur une programmation éclectique et de grands noms.

Historique 
En mai 2005, un concert est organisé sur le parking du foyer de jeunes travailleurs de Gray et attire entre 200 et 300 personnes. L'opération est renouvelée l'année suivante, il s'agit des prémices du festival Rolling Saône. Ces éditions ne sont pas comptabilisées officiellement par l'organisation du festival qui estime que la première édition est celle de 2007 implantée sur le site actuel, la halle Sauzay, avec la participation d'une vraie tête d'affiche : le groupe les Wampas. Traditionnellement, le festival a lieu à la mi-mai.

Programmation

Édition 2018
 Dates : 10, 11 et  à la halle Sauzay. 
Le jeudi : Fenc/s, Stéphane Eicher, Niska, Les Négresses Vertes, Pogo Car Crash Control et Hyphen Hyphen.
Le vendredi : Hillbillies, Tibz, Arcadian, Mistically, Danakil, Pihpoh, Mat Bastard et Sorg.
Le samedi : Pocket Full of Funk, Shy'm, Keblack, BB Brunes, Léa Paci, Alonzo et Nicky Romero.

Édition 2017
 Date : 5, 6 et  
Le vendredi : Komodo, Not'Rue, The Inspector Cluzo, Johnny Mafia, Claudio Capeo, Trust, Mass Hysteria.
Le samedi : Tournelune, Sianna, Nadamas, Slimane, Magic System, SCH, Naïve New Beaters.
Le dimanche : WAF, The Crazy Therapy, Bob Adans, Zaho, Amir, Soprano, Feder

Édition 2015 
 Date : 7, 8 et 
 Programmation : 
 Alam, Jupiter & Okwess International, Stevans, Yannick Noah, The Inspector Cluzo, Bakermat, My lady'house, Talisco, Les lacets des fees, Black M et les invités du WATI B, Collectifs 13, Patrice, Asian Dub Foundation, Clotilde Moulin, Kendji Girac, Sept, Soprano, Salut c'est Cool, I Phaze, Make The Girl Dance

Édition 2014 
 Date : 8, 9 et 
 Programmation : 
 Brice Conrad, Skip&Die, Alpha Blondy, Lofofora, The Bloody Beetroots, Noa Moon, Emmanuel Moire, Soan, Les Ogres de Barback, Le trottoir d'en face, PSY4 de la rime, Florian Picasso, Showtek, Clara Yucatan, John Mamann, Juveniles, Gaëtan Roussel, Nasser, Joachim Garraud, Carbon Airways

Édition 2013 
 Date : 9, 10 et 
 Programmation :
 Scotch & Sofa, Tryo, Kiddie Coke, Suarez (groupe), Mickaël Miro, Broussaï, IAM, Mass Hysteria, Vadel, 1995 (groupe), Aline, BB Brunes, Naive New Beaters, Christine, Basto

Édition 2012 
 Date : 11 et 
 Programmation : 
 Caroline Beley, Ycare, Giovanni, Aldebert, Boulevard des airs, Danakil (groupe), Sidilarsen, Tock'Art, Julian Perretta, Gérald De Palmas, Skip the Use, Les Fatals Picards, Punish Yourself

Édition 2011 
 Date : 14 et 
 Programmation : 
 Philippe Katerine, Shaka Ponk, Sergent Garcia, Soldat Louis, Nadamas, Lys, Livin'in a Treehouse, Guillaume Grand, the Starliners, Melissmell, Matier, Dubphonic, Nazca

Édition 2010 
 Date : 7 et 
 Programmation : 
 Eiffel (groupe), No One Is Innocent, Tom Frager, My Dog ate my Homework, Zenzile, Mickael Jones, Archimède, Benja, Flow, La Jarry, Tefeo, Somadaya, Jamait, Buridane, Clara Yucatan

Édition 2009 
 Date : 15 et 
 Programmation : 
 Superbus, Aldebert, La Grande Sophie, Legazilik, Daisybox, Fake Oddity, BLISS, The surgeries, Demago, Minimum Serious, You Touff, Beat Bastard Crew, Valium

Édition 2008 
 Date : 16 et 
 Programmation : 
 Luke, Les Fatals Picards, Dolores Riposte, Atlantys, Rhésus, Les Berthes, Maât, Underschool-Element, Blizzar B

Édition 2007 
 Date : 22/
 Programmation : 
 Les Wampas, Nadamas, Eric Zo, B-Side, Valium, Les Grenouilles de Salem...

Annexes

Article connexe 
 Gray

Liens externes

Notes et références 

Festival de musique en Bourgogne-Franche-Comté
Culture à Gray (Haute-Saône)
Festival fondé en 2007